Duitsland:
Bruck (Opper-Beieren)
Bruck in der Oberpfalz

Oostenrijk:
Bruck am Ziller
Bruck an der Mur (district)
Bruck an der Mur (stad)
Bruck an der Leitha (district)
Bruck an der Leitha (gemeente)
Bruck an der Glocknerstraße
Bruck-Waasen

Personen met de achternaam Bruck
Arnold von Bruck, een Oostenrijkse componist van Brugse oorsprong
Arthur Moeller van den Bruck, een Duitse schrijver

Zie ook
Brück (Brandenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Brück (Nideggen), een plaats in de Duitse gemeente Nideggen, deelstaat Noordrijn-Westfalen